Neospongodes agassizi är en korallart som beskrevs av author unknown. Neospongodes agassizi ingår i släktet Neospongodes och familjen Nephtheidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
agassizi